Saint-Astier – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Dordogne.
 Saint-Astier – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Lot i Garonna.